

Lugares

España 
Freixo de Sabardes, parroquia del municipio de Outes, La Coruña, Galicia, España.
Freixo, parroquia del municipio de A Fonsagrada, Lugo, Galicia, España.
Ribeira do Freixo, localidad del municipio de Outes, La Coruña, España.

Portugal 
Freixo, freguesia del municipio de Ponte de Lima, Viana do Castelo, Portugal.
Freixo de Numão, freguesia del municipio de Vila Nova de Foz Côa, Guarda, Portugal.
Freixo, freguesia del municipio de Marco de Canaveses, Oporto, Portugal.